Дисимилација лат.: 

у биологији: хемијски процеси промета материје током којих се органски састојци хране разлажу до угљен-диоксида, воде и амонијака (азотне материје); при томе се ослобађа енергија коју организам користи за одржавање живота, вршење рада и др;

у граматици: гласовна појава супротна асимилацији, тј. два иста или слична гласа могу се разједначити тако што један од тих гласова пређе у други сродан глас, или се може један од њих и сасвим изгубити, нпр. у народном говору млого — много, блаосов — благослов и сл.